Polskie pułki piechoty:
 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 51 Kościerski Pułk Piechoty – pułk ludowego Wojska Polskiego sformowany w 1945; wchodził w skład 16 DP; stacjonował początkowo w Gdańsku, potem w Starogardzie Gdańskim, w 1948 w Malborku; rozformowany w 1949

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 51 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 51

Niemieckie pułki piechoty:
 51 Pułk Piechoty (4 Dolnośląski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; garnizon w 1914: Wrocław (Breslau); przydzielony do VI Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 51 Litewski Pułk Piechoty (ros. 51-й пехотный Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego